

Вознесеновка — село, Бородуліхинський район, Східноказахстанська область.
 Вознесеновка — село, Мартуцький район, Актюбинська область.

Вознесеновка (Ертильський район)
 Вознесенівка (Бурятія)
 Вознесеновка (Івановський район)
 Вознесенівка (Івнянський район)
 Вознесенівка (Лискинський район)
 Вознесенівка (Ромненський район)
 Вознесеновка (Таловський район)
 Вознесенівка (Терновський район)

Див. також 
 Вознесенівка (значення)